Йосіока (Ґумма)
Йосіока (Міяґі)